Soós László
 Soós László (1913–1994) író, kritikus
 Soós László (1920–1995) geológus, geográfus, geokémikus, vegyészmérnök
 Soós László (1924–2017) református lelkész, orgonista, parlamenti gyorsíró
 Soós László (?) színész, szinkronszínész
 Soós László (1944) Pauler Gyula-díjas levéltáros
 Soós László (1948) labdarúgó (Ferencvárosi TC)

Sós László
 Sós László (1922–2016) Munkácsy Mihály-díjas grafikus

hasonló nevűek
 Baksa-Soós László (1910–1985) színész, színházi rendező